La route départementale 940, ou RD 940, est une route départementale de France correspondant à :
 l'ancienne RN 1 dans le Pas-de-Calais ;
 l'ancienne RN 40 dans la Seine-Maritime, la Somme et le Pas-de-Calais ;
 l'ancienne RN 140 dans la Loiret, le Cher, la Creuse, la Haute-Vienne, la Corrèze et le Lot ;
 l'ancienne RN 640 dans les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées.

940